Махмуд-бий или Махмуд Катаган (; первая половина XVII века — начало XVIII века, Бухарское ханство) — узбекский авторитетный государственный и военный деятель эпохи Аштарханидов, аталык Бухарского ханства, глава узбекского рода Катаган, наместник бухарских ханов в Тохаристане (1683 г.) и в Балхском ханстве (1688 г.).

Примечания

Литература 

 
 

Бухарское ханство